Plopu poate fi una din următoarele localități din România;

 Plopu (Dărmănești), Bacău
 Plopu (Podu Turcului), Bacău
 Plopu, Brăila
 Plopu, Caraș-Severin
 Plopu, Dâmbovița
 Plopu-Amărăști, Dolj
 Plopu, Gorj
 Plopu, Prahova, reședința comunei cu același nume
 Plopu, Vrancea

Vezi și 
 Plop (dezambiguizare)
 Plopi (dezambiguizare)
 Plopiș (dezambiguizare)
 Plopeni (dezambiguizare)

Toponime românești